

Notre-Dame de Paris 

 Quasimodo est un personnage du roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Il donne son nom à plusieurs des œuvres adaptées de ce roman :
 Quasimodo (), film américain réalisé par William Dieterle en 1939 ;
 Quasimodo, épisode de la série jeunesse franco-canadienne Traquenards réalisée par François Labonté en 1987 ;
 Quasimodo, série d'animation de 26 épisodes, diffusée sur France Télévisions en 1996 ;
 Quasimodo Notre-Dame de Paris (), téléfilm américain réalisé par Peter Medak en 1997 ;
 Quasimodo d'El Paris, comédie française réalisée par Patrick Timsit en 1999.

Fête 

 Le dimanche de Quasimodo est une fête catholique ayant lieu le premier dimanche après Pâques.

Autres 

 Quasimodo est une revue française créée en 1996.
 Salvatore Quasimodo est un écrivain italien du .
 (17438) Quasimodo, astéroïde dédié à Salvatore Quasimodo.